Gangga kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gangga (socken i Kina, lat 28,57, long 86,61), Tibet, 
 Gangga (socken i Kina, lat 30,49, long 93,99), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar